Spojení písmene E a číslice 46 může mít různé významy:

 Evropská silnice E46
 BMW řady 3 (E46)